gmina Kowalów – dawna gmina, powiat rzepiński, woj. zielonogórskie (od 1975 woj. gorzowskie) – zlikwidowana 15 stycznia 1976
 gmina Kowalów – dawna gmina, powiat strzeliński, woj. wrocławskie